Ste. Genevieve steht für:
 Ste. Genevieve (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Sainte Geneviève, heute Pantheon, ehemalige Kirche, heute Ruhmeshalle in Paris

Siehe auch:
 Sainte-Geneviève